Montségur est une marque commerciale apposée sur une série de fromages industriels français fabriqués par l'usine fromagère Les Fromageries Occitanes de Le Baup à Saint-Lizier dans l'Ariège.

Description 
Ce sont des fromages au lait de vache, de chèvre ou de brebis à pâte pressée non cuite. 
 Montségur au lait de vache, fromage au lait cru (type bethmale) ;
 Montségur au lait de chèvre, fromage au lait pasteurisé ;
 Montségur au lait de brebis, fromage au lait pasteurisé

Notes et références

Notes

Références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage au lait de chèvre
Fromage au lait de brebis
Fromage industriel
Fromage au lait cru
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte pressée non cuite
Fromage de l'Ariège